Избыточность информации — термин из теории информации, означающий превышение количества информации, используемой для передачи или хранения сообщения, над его информационной энтропией. Для уменьшения избыточности применяется сжатие данных без потерь, в то же время контрольная сумма применяется для внесения дополнительной избыточности в поток, что позволяет производить исправление ошибок при передаче информации по каналам, вносящим искажения (спутниковая трансляция, беспроводная передача и т. д.).

Количественное определение 
Информационное содержание одного сообщения в потоке, в наиболее общем случае, определяется как:

 

Обозначим как R логарифм числа символов в алфавите сообщений:
 

Абсолютная избыточность может быть определена как разность этих двух величин:
 

Соотношение  называется относительной избыточностью и дает математическую оценку максимальной степени сжатия, на которую может быть уменьшен размер файла.

Другие определения избыточности 
Мера избыточности между двумя случайными величинами — взаимная информация.

См. также 
 Обнаружение и исправление ошибок
 Алгоритмическая теория информации
 Колмогоровская сложность

Кибернетика